Sabellina tenuis är en ringmaskart som beskrevs av Félix Dujardin 1839. Sabellina tenuis ingår i släktet Sabellina och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tenuis